Lucas Bögl (ur. 14 czerwca 1990 w Gaißach) – niemiecki biegacz narciarski, zawodnik klubu SC Gaissach.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 11 grudnia 2005 roku, podczas zawodów juniorskich w Oberwiesenthal (Niemcy), gdzie zajął 14. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 31 grudnia 2010 roku w Oberhofie, gdzie zajął 67. miejsce na dystansie 3,75 km stylem dowolnym. Pucharowe punkty wywalczył 3 stycznia 2015 podczas Tour de Ski w Oberstdorfie gdzie na dystansie 4 km stylem dowolnym zajął 17. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Bögl nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1990